Eliane – variante del nome Eliana
 Eliane – cantante svizzera
 1329 Eliane – asteroide della fascia principale